Braunwart ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Braunwart (1767–1830), hessischer Politiker
 Lorenz von Braunwart (1826–1904), deutscher Jurist